Banier est un nom de famille partagé par :
 Antoine Banier (né en 1673 à Dallet en Auvergne et mort en 1741), homme d’Église, mythographe et traducteur français.

Pseudonyme 
 François-Marie Banier, nom d’usage de François-Marie Banyaï (né à Paris le ), écrivain, photographe, acteur de second rôle, dessinateur et peintre français.

Anthroponymie 
Marie-Thérèse Morlet, dans son Dictionnaire étymologique des noms de famille, consacre une entrée au patronyme Bannier : « Bannier (Normandie), Banier, var. Basnier ; avec l’art. Le Basnier, a désigné le héraut chargé de proclamer les bans. [...] ».

Un crieur public est parfois appelé un « bannier ».

Notes et références

Liens externes